Равил Вагизович Галиу́лин () (1 января 1940, станция Турдей, Тульская область — 1 февраля 2010, Москва) — советский и российский учёный-кристаллограф. Лауреат премии имени Е.C.Фёдорова (1998). Доктор физико-математических наук. Ведущий научный сотрудник Института кристаллографии имени А. В. Шубникова РАН, геолог, поэт. Автор кристаллоподобной модели Вселенной.

Биография 
Родился 1 января 1940 года на станции Турдей, Тульская область в рабочей татарской семье. Отец учёного работал печником.

В 1957 году окончил среднюю школу в Омске. По воспоминаниям учёного, любовь к геологии ему привила школьная учительница Анна Алексеевна. После школы работал буровым рабочим в гидрогеологической экспедиции Иркутского геологоуправления, затем повышен в старшие буровые мастера. Пробовал учиться в военном училище, но не успешно. Три года срочной службы служил в Павловске. После армии работал сменным буровым мастером в Омской геологической экспедиции. В 1962 году поступил на геологический факультет Московского государственного университета. Окончил учёбу в 1968 году.

Работал старшим инженером-кристаллографом в геологической экспедиции «Шпат» (Красноярский край, посёлок Тура).

На выпускную работу Р.В. Галиулина, посвящённую вопросам симметрии в кристаллах, обратил внимание Н.В. Белов и направил её видному математику Б.Н. Делоне, который заинтересовался работой и разрешил Равилю Вагизовичу посещать математические семинары МИАН. Это взаимодействие привело к тому, что в 1968 году Р.В. Галиулин принят стажёром-исследователем в Институт кристаллографии АН СССР (Москва). В 1971 году защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук по теме «Матрично-векторный вывод фёдоровских групп». В 1979 году на степень доктора наук по теме «Кристаллографическая геометрия» в Математическом институте им. В. А. Стеклова. Создал теорию кристаллоподобной модели Вселенной. В своём кабинете в институте (комната 427) создал Естественнонаучный филиал Фёдоровского института и Кристаллографический клуб.

Член комиссии по терминологии симметрии при Международном союзе кристаллографов. Сформировал научное направление — аксиоматическое построение геометрических основ кристаллографии.

В 1997 году ему была присуждена премия РАН имени Е. С. Фёдорова за цикл работ «Геометрическая кристаллография и структурные фазовые переходы».

Читал лекции в Московском Областном педагогическом институте. В память о нём проводится международная школа Геологического института КНЦ РАН, Кольское отделение РМО ()

Скончался 1 февраля 2010 года после тяжёлой болезни в Москве.

Награды и премии 
 1997 — лауреат премии имени Е. С. Фёдорова РАН, за цикл работ «Геометрическая кристаллография и структурные фазовые переходы»

Библиография 
Основные статьи:
 Матрично-векторный способ вывода фёдоровских групп. // «Математика», 3, 1970
 О матричной записи кристаллических классов в репере Браве. Сборник «Проблемы кристаллологии», изд-во МГУ, 1971
 Галиулин Р. В.. Рышков С. С. О некоторых основных понятиях геометрических основ кристаллографии. // Сборник «Проблемы кристаллологии», изд-во МГУ, 1971, с. 290-298
 Метод изогонов. // Кристаллография, 1972, т. 17, N 4, с. 701-704
 Делоне Б. Н., Галиулин Р. В., Долбилин Н. П., Залгаллер В. А., Штогрин М. И. O трёх последовательных минимумах трёхмерной решётки. // Докл. АН СССР, 1973, № 1, с. 25-28.
 Галиулин Р. В., М. И. Сирота, А. С. Наумов, Н. В. Белов. Выделение n точек основной системы из векторной при помощи звезды n-1-мерного симплекса. // Кристаллография, 1973, т. 18, 1, с. 63-68
 Б. Н. Делоне, Р. В. Галиулин, М. И. Штогрин. Теория Браве и её обобщение на n-мерные решётки. // В книге О. Браве. Избранные труды. Классики науки, Ленинград, 1974, с. 364-415.
 N.I. Leonjuk, Galiulin R.V., L.I. Alshinskaja, B.N. Delone Practical determination of perfect habits of crystals. Zeits.fur Kristallogr., 1980, b.151, pp. 263—269
 Системы Делоне. Кристаллография, 1980, т.25, в.5, стр.901-907
 Galiulin R.V. Classification of directions in crystallographic point groups according to the Symmetry principle. Acts Crystallogr. A 36, 1980, p. 864—869
 Marjorie Senechal, R.V.Galiulin An introduction to the theory of figures: the Geometry of E.S.Fedorov. Structural Topology, 1984 No.10, p. 5-22
 Галиулин Р. В. Кисловский Л. Д. Аксиоматический метод в кристаллографии. Методологические проблемы кристаллографии, Наука, М., 1985, стр.147-155
 Почему кристаллы симметричны. 3-й семинар «Теоретико-групповые методы в физике», материалы, Наука, М., 1986 с. 675-681
 R.V. Galiulin. Quasicrystals and fullerenes as ideal crystals hyperbolic and spherical spaces. (General Crystallographic Geometry). Aperiodic’94, Proceedings of the International Conference on Aperiodic Crystals, edited by G.Capuis and Wlodzimierz Paciorek (Univ. Lausanna, Sw.), World Scientific, 1995, pp. 3-10
 Ivanenko D.D., Galiulin R.V. Quasicrystal model of the universe. Problems on High Energy Physics and Fild Theory. Proceedings of the XVII workshop dedicated to the 140th Birth Anniversary of Henri Poincare, Protvino, 1995, pp. 180—186
 Ravil V. Galiulin, Valerii D. Ryazanov, and Alexander N. Ageev. Analcime from the Nizhnaya Tunguska river. World of Stones, 1996, N 9, p. 46
 Ravil V. Galiulin. Speech about Shafranovskii. // World of Stones, 1996, N 9, p. 54
 Victor S.Minaev, Ravil V.Galiulin. Polyporphouse structure and properties of glassforming SiO2. Proceedings international symposium on glass problems. Turkey, Istanbul, p. 349 (Vol.2 pp. 1-7)
 Высшая кристаллография алмаза. Материаловедение, 1999, 6, с. 2-5.
 История Земного ядра. 8-й научный семинар «Нетрадиционные вопросы геологии». Москва, 2000, с. 105-108
 Кристаллография как основа естественных наук и орнаментальной живописи. Нетрадиционные вопросы геологии, 10-й научный семинар, 5-6 февраля, 2002, материалы, с.52-81
 Кристаллографическая картина мира. // УФН 2002.т.172 № 2, с. 229-233
 Т. Ф. Веремейчик, Р. В. Галиулин. Распределение 3d-ионов активаторов по изоморфным позициям Сi и Cs в кристаллах со структурой оливина. Неорганические материалы. 2002, т. 38, № 9, с.1110- 1119.
 Системы Делоне как основа геометрии дискретного мира. // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2003 г. том 43 № 6 с. 790—801

 Научно-популярные выступления
 Как устроены кристаллы. «Квант», 1983, — 11, стр. 10-16
 Фёдоровские группы — универсальный закон природы. // Природа, 1991, N 12, стр. 20-36
 От мавританских орнаментов к фракталам. // Наука и жизнь, 8, 1995, стp. 59-64

 Книги
 Кристаллографическая геометрия / Отв. ред. Д. К. Фадеев. — М. : Наука, 1984. — 136 с. : ил. ; 21 см. — 1.60 р. (с переизданиями ISBN 978-5-397-00566-1; 2009 г., также ещё издания.
 Вайнштейн Б. К., Галиулин Р. В. Браве-решётки. Физическая энциклопедия. 1988. Т. 1. С. 226—227.
 Лекции по геометрическим основам кристаллографии. — Челябинск: Изд-во Челяб. ун-та, 1989. — 80 стр.
 Двумерная кристаллография. С.212-213. Физика твёрдого тела. Энциклопедический словарь. Киев: Наукова думка, 1996.
 Кристаллография атома углерода. Сыктывкар, 2003
 Теория относительности и алмазы. Петрозаводск, 2005

Примечания

Ссылки 

 galiulin.narod.ru — авторский сайт.
 О нём / Институт кристаллографии РАН. История в лицах.
 Галиулин Р.В. (выступление на межд. конф. «Материалы нового поколения из расплавов базальтов: применение, оборудование и технологии производства, развитие отраслевой науки», 27 января 2005 г., Казань.

Минералоги России
Кристаллографы России
Лауреаты премии имени Е. С. Фёдорова